Ажово — название населённых пунктов в России:

 Ажово — село в Железногорском районе Курской области.
 Ажово (первоначально Ожёво) — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Ажово — деревня в Псковском районе Псковской области.